Rozrywka
 Kabaret Smile
 Smile – musical (1986 r.)
Grupy muzyczne
 Smile – brytyjski zespół rockowy
Piosenki
 Smile – piosenka Charliego Chaplina
 Smile – piosenka z trzeciej solowej płyty Davida Gilmo
 Desecration Smile piosenka zespołu Red Hot Chili Peppers
 Smile – singel Lily Allen
 Smile to czwarty singel amerykańskiego rapera Jibbsa
 Smile – singel Katy Perry
 Smile – singel Juice Wrlda i The Weeknda
 Smile – płyta zespołu L’Arc-en-Ciel
 Smile – singiel kanadyjskiej piosenkarki Avril Lavigne
 Smile - singiel zespołu hip-hopowego G-Unit

Płyty
 Smiley Smile – album grupy The Beach Boys
 Smile... It Confuses People – debiutancki krążek Sandi Thom
 Smile from the Streets You Hold – druga solowa płyta Johna Frusciante
 Getting Smile – mini-album, zawierający sześć nagrań grupy Smile
 Smile – album Mai Kuraki
 Smile – płyta japońskiego zespołu Boris
 Smile – album zespołu Lasgo
 Smile – album szwajcarskiego DJ-a i producenta muzycznego Mike'a Candysa
 Smile – album brytyjskiego piosenkarza Simona Webbe'a
 Smile – album amerykańskiej piosenkarki Katy Perry
Czasopisma
 SMILE – magazyn międzynarodowy
Film
 Smile – film z roku 2005 w reżyserii Jeffreya Kramera
Informatyka
 Smile – środowisko programistyczne komputerów Macintosh
Internet
 smile.co.uk – bank internetowy
Różne
 SmILE (Small, Intelligent, Light, Efficient) – samochód promowany przez Greenpeace (1996 r.)
 SMILE (Strive, Motivate, Inspire, Lead, Energise) – pięć zasad motywacji w pracy

Zobacz też 
 smiles
 smiley (ujednoznacznienie)